Vaolongolongo é um clube de futebol de Tonga. Disputou a primeira divisão pela última vez em 2000, atualmente está na segunda divisão.

Elenco atual 
Atualizado a 8 de junho de 2020.

 Legenda
 : Capitão
 : Jogador suspenso
 : Jogador lesionado

Ver Também 

https://www.zerozero.pt/equipa.php?id=98269&epoca_id=149

Clubes de futebol de Tonga